27-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 26 января по 26 февраля 1960 года в Ленинграде.

Турнирная таблица

Литература 

 XXVII чемпионат СССР: Бюллетень Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР и Шахматной федерации СССР. Ленинград, 1960. № 1–13.
 Симагин В. XXVII чемпионат СССР // Шахматный ежегодник, 1960. Москва, 1962. С. 89–145.

Чемпионаты СССР по шахматам
1960 год в шахматах
Январь 1960 года
Февраль 1960 года
Спорт в России в 1960 году
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
1960 год в Санкт-Петербурге